Сан-Жуан-Батішта (, «святий Іван Хреститель») — власна назва. Стара орфографія — Сан-Жуан-Баптішта ().

Топоніми

Сан-Жуан-Батішта (Бежа) — парафія.
 Сан-Жуан-Батішта (Мора) — парафія.
 Сан-Жуан-Батішта-де-Айран — парафія.